Saosjorje () ist ein russischer Ortsname:
 Saosjorje (Kaliningrad) im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (Lapsau, Tharaunenkrug und Wangnicken, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Saosjorje (Leningrad, Gattschina) im Rajon Gattschina, Oblast Leningrad
 Saosjorje (Moskau, Pawlowski Possad) im Rajon Pawlowski Possad, Oblast Moskau

ru:Заозёрье